Металіст — робітник металопромисловості.

Селища 

 Металіст — Донецька область, Амвросіївський район
 Металіст — Луганська область, Луганський район

Футбольні клуби 

 «Металіст» (до 2016 року) — колишній український футбольний клуб з Харкова.
«Металіст» (з 2019 року) — український футбольний клуб з Харкова.
 «Металіст 1925» — український футбольний клуб з Харкова.
 «Металіст» (Іршава) — український футбольний клуб з Іршави Закарпатської області.
 «Металіст» (Корольов) — радянський та російський футбольний клуб з підмосковного міста Корольов.
 «Металіст» — назва футбольного клубу «Зоря» (Луганськ) у 1923–1936 роках.
 «Металіст» — назва футбольного клубу «Зірка» (Кропивницький) у 1928–1935 роках.
 «Металіст» — назва футбольного клубу «Сталь» (Кам'янське) у 1926–1933 роках.
 «Металіст» — український футбольний клуб з Івано-Франківська.

Інше 

 Металіст — епізод серіалу Чорне дзеркало
 Металіст — представник молодіжної субкультури.
 «Металіст» — розташований у Харкові багатофункціональний стадіон.
 «Металіст-Сіті» — багатофункціональний спортивно-розважальний комплекс у кілометровій зоні навколо стадіону «Металіст» у Харкові.
 «Металіст» — готель економ-класу в Харкові.

Примітки